Санталов — русская фамилия. Известные носители:
 Санталов, Владимир Николаевич (10 октября 1950 — 26 сентября 2021) — бывший директор государственного предприятия «Михайловская птицефабрика» Татищевского района Саратовской области, позднее генеральный директор ООО «Возрождения-1» в том же районе.
 Санталов, Дмитрий Иванович (род. 1996) — российский гандболист.
 Санталов, Константин Анатольевич (род. 1966) — трёхкратный чемпион мира по ультрамарафону.